Ortaköy signifie village central (de orta milieu et köy village) :

Toponymes 
 Ortaköy un chef-lieu de district de la province de Çorum en Turquie, sur le site de Shapinuwa
 Ortaköy un chef-lieu de district de la province d'Aksaray en Turquie
 Ortaköy un quartier du district de Beşiktaş à Istanbul
 Ortaköy  a été le nom de la ville d'Ivaïlovgrad en Bulgarie pendant la période ottomane
D'autres localités de Turquie ont pour nom Ortaköy, voir le site turc :  Ortaköy

Autres
 La mosquée d'Ortaköy sur la rive du Bosphore à Istanbul